Друзила може да се отнася до:
 Юлия Друзила - сестра на римския император Калигула
 Юлия Друзила – дъщеря на Калигула
 Друзила (дъщеря на Агрипа I), дъщеря на Ирод Агрипа I
 Друзила (Мавретания), дъщеря на цар Юба II и Клеопатра Селена II
 Друзила от Мавритания (родена 38 г.), дъщеря на цар Птолемей (Мавретания)
 Друзила (героиня), перосонаж от „Бъфи, убийцата на вампири“